Юлиан Феликсович Савицкий (); — украинский националист, диктор Львовского радио, член ОУН, вёл программы Львовской радиостанции им. Евгения Коновальца (1941).

Биография 
Получил образование в народной школе и гимназии во Львове, закончил годичную административно-торговую школу и двухлетнюю школу дикторов при Высшем музыкальном институте имени Николая Лысенко. В 1940 году поступил на факультет украинской филологии Львовского университета, был членом студенческой сети ОУН. Работал диктором Львовской радиостанции.

После отступления советских войск из Львова (июнь 1941) радиостанцию ​​не успели уничтожить, а часть её персонала осталась в городе. По инициативе Ярослава Старуха, группа членов ОУН (б) (в том числе Юлиан Савицкий) завладела студией радиостанции. Радиостанция под названием «Львовская радиовисильня им. Полковника Коновальца» вела круглосуточное вещание с важной информацией и способствовала организации освободительного движения. После принятия 30 июня 1941 во Львове Акта восстановления Украинского государства Савицкий несколько раз передал сообщение об этом.

Арестован гестапо 2 июля 1941.

20 июля 1942 вместе с группой других деятелей ОУН отправлен в концентрационный лагерь Аушвиц (лагерный номер 49741).

25 января 1945 вывезен в концлагерь Эбензее (филиал Маутхаузена). Умер от истощения и голода 5 мая 1945, за день перед освобождением узников концлагеря американцами.

Литература 
 Мороз В. Радіомовлення українського підпілля // Телевізійна й радіожурналістика: збірник науково-методичних праць. — Вип. 6. — Л. : Львівський національний університет, 2005.
 Cyra Adam. Banderowcy w KL Auschwitz // Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi. — Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. — t. XXX. (пол.)

Примечания 

Деятели Украинской державы (1941)
Родившиеся во Львове
Умершие в концлагере Маутхаузен
Члены Организации украинских националистов
Родившиеся в Австро-Венгрии
Выжившие в концлагере Освенцим